Vojislav Đurić peut désigner :
Vojislav Đurić (1912-2006), historien de la littérature et académicien serbe ;
Vojislav Đurić (1914-1977), professeur d'université ;
Vojislav J. Đurić (1925-1996), historien de l'art et académicien serbe.